Caderousse (Vaucluse)
 Gaspard Caderousse, personage uit de graaf van Monte-Cristo